Григоровка () — село, Хильковский сельский совет, Хорольский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5324886503. Население по переписи 2001 года составляло 33 человека.

Географическое положение 
Село Григоровка находится в 1,5 км от села Третьяково.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
Было приписано к Гавлиловской церкви в Хильковке

Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов как хутор Райки

Примечания